Uryū bezeichnet:
 Uryū-gawa, ein Fluss auf Hokkaidō
 Uryū-gun (Hokkaidō), ein Landkreis entlang diesem
 Uryū (Hokkaidō), eine Stadt in diesem Landkreis
 Uryū-jima, eine sagenhafte Insel in der Beppu-Bucht der japanischen Präfektur Ōita

Uryū ist der Familienname folgender Personen:
 Uryū Iwako (1829–1897), japanische Sozialarbeiterin
 Kosei Uryu (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Uryū Sadanobu (1525–1611), japanische Militärperson
 Uryū Sotokichi (1857–1937), japanischer Admiral